Patrice Hauret (né en 1977), mathématicien français ;
 Robert Hauret (1922-2009), homme politique français.